Einhorn, Ejnhorn/Ejngorn, Ajnhorn:
 Ignacy Einhorn
 (Samuel) Ira Einhorn
 Jerzy Einhorn
 Maria Einhorn-Susułowska (1915 – 1998), polska lekarz-psycholog kliniczny

 Das Letzte Einhorn, właściwie: Michael Robert Rhein (* 1964)

Ejnhorn 
 Wjaczesław Ejnhorn (ukr.: В'ячеслав Ейнгорн; * 1956), ukraiński szachista i trener szachowy